Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1998 wurde am 30. und 31. Januar 1998 in St. Moritz in der Schweiz ausgetragen. Im Gegensatz zu den Bob-Weltmeisterschaften wurde im Olympiajahr eine Skeleton-Weltmeisterschaft durchgeführt, weil Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano noch keine olympische Disziplin war.

Männer 

Datum: 30. und 31. Januar 1998

Am Start waren insgesamt 31 Teilnehmer. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 20 bestplatzierten Starter teilnehmen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1998
Sportveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in St. Moritz
Skeleton (Schweiz)